Бори́с Ушако́в:
 Ушаков, Борис Сергеевич (1920—1992) — советский государственный деятель, председатель Тамбовского промышленного облисполкома.
 Ушаков, Борис Фёдорович (1889—1918) — Генерального штаба полковник, участник Белого движения на Востоке России.
 Ушаков, Борис Яковлевич (более известен как Боголеп Черноярский; 1647—1654) — схимник, святой Русской православной церкви, почитается в лике преподобных.